Ра́тко Ва́рда (; родился 6 мая 1979 года в Босанска-Градишке, СР Босния и Герцеговина, СФРЮ) — сербский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.

Биография 
Варда начал заниматься баскетболом в детской спортивной школе белградского клуба «Црвена Звезда» (Белград). В 1993 году оказался в молодёжной команде другого столичного клуба, «Партизана». В 2001 году выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но не был выбран. Позже в том же году как свободный агент подписал контракт с клубом «Детройт Пистонс», в сезоне 2002/2003 перешёл в «Вашингтон Уизардс». За два сезона в НБА принял участие всего в одном матче регулярного чемпионата за «Пистонс», провёл на площадке 6 минут, набрал 5 очков, сделал подбор.

В 2003 году Варда вернулся в Европу, выступал за словенскую «Олимпию», греческий «Аполлон», турецкий «Бешикташ», украинский БК «Киев», испанские «Реал» и «Менорку». В августе 2008 года подписал контракт на два года с литовским «Жальгирисом» (Каунас), однако уже в ноябре расторг контракт к «Жальгирисом» из-за финансовых проблем в клубе.

В январе 2009 года Варда подписал контракт с российским клубом «Химки» (Московская область), действительный до мая того же года.

Достижения 
 1995, 1996, 1997 — чемпион Югославии («Партизан», Белград).
 1998 — чемпион Европы среди молодёжных (до 22 лет) команд (сборная Югославии);
 2003 — обладатель Кубка Словении («Олимпия», Любляна);
 2005 — играл в Матче всех звёзд Евролиги ФИБА;
 2006 — участник Финала четырёх Евролиги ФИБА (БК «Киев»);
 2007 — обладатель Кубка УЛЕБ («Реал», Мадрид);

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Ратко Варда на сайте БК «Химки»
 Ратко Варда на сайте НБА 

Баскетболисты НБА
Баскетболисты Сербии и Черногории
Баскетболисты Сербии
Игроки БК «Партизан»
Игроки «Детройт Пистонс»
Игроки БК «Олимпия» Любляна
Игроки БК «Аполлон» Патры
Игроки БК «Бешикташ»
Игроки БК «Киев»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Менорка»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Арка»
Игроки БК «Азовмаш»
Игроки БК «Махрам»
Игроки БК «Раднички»
Игроки БК «Мега»
Игроки БК «Кожув»
Игроки БК «Сутьеска»
Игроки БК «Хекмех»
Игроки БК «Динамик»